Магрибский Кубок Чемпионов 1970 года — 1-й розыгрыш клубного футбольного турнира Северной Африки. Турнир прошёл в городе Алжир, в нём приняли участие 4 африканских клуба. Победителем впервые стал алжирский клуб Белуиздад.

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Магрибский Кубок Чемпионов 1970 на RSSSF
 Кубок Чемпионов 1970 на WildStat

Примечания 

1970
Футбол в Африке в 1970 году
1970-е годы в Алжире
Международные спортивные соревнования в Алжире (Алжир)
Международные соревнования по футболу в Алжире